Il toponimo Kinyinya può riferirsi a diverse località:

Kinyinya – comune del Burundi
Kinyinya – settore del Ruanda